Rivière kan syfta på:

Personer 

 Briton Rivière (1840–1920), engelsk konstnär
 Émile Rivière (1835–1922), fransk arkeolog
 William Riviere (1806–1876), brittisk konstnär och konstpedagog

Geografi

Frankrike 

 Rivière, Pas-de-Calais, departementet Pas-de-Calais i regionen Hauts-de-France, 
 Rivière, Indre-et-Loire, departementet Indre-et-Loire i regionen Centre-Val de Loire, 
 Rivière-les-Fosses, departementet Haute-Marne, 
 Rivière-Saas-et-Gourby, departementet Landes, 
 Rivière-sur-Tarn, departementet Aveyron i regionen Occitanien,

Martinique 

 Rivière-Pilote, 
 Rivière-Salée,

Se även 

 Rivier
 La Rivière